Diego Seoane Pérez – calciatore spagnolo
 Fernando Seoane – calciatore spagnolo
 Gerardo Seoane – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero con cittadinanza spagnola
 Jaime Seoane – calciatore spagnolo
 Manuel Seoane – calciatore e allenatore di calcio argentino
 Mariana Seoane – attrice e cantante messicana